Памятники И. А. Бунину установлены:
 Памятник И. А. Бунину — в Воронеже.
 Памятник И. А. Бунину — в Грасе.
 Памятник И. А. Бунину — в Москве.
 Памятник И. А. Бунину — в Орле.